«Лев, колдунья и платяной шкаф» () — мультипликационный фильм 1979 года, экранизация книги Клайва С. Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф». Премьера состоялась 1 апреля 1979 года в США и Великобритании.

Сюжет 

Нарния — сказочный мир. В нём животные умеют разговаривать, а владение магией — это привычное для всех дело. Однажды четверо детей обнаружили дверь в обычном платяном шкафу, которая ведет в эту самую удивительную страну. Попав в неё, они узнали, что власть в Нарнии принадлежит теперь злой колдунье, наславшей на всю Нарнию Столетнюю зиму. Но разрушить заклинание и освободить жителей страны сможет только детское бесстрашие. Конечно же им в этом помогут благородный лев Аслан — настоящий король и создатель Нарнии, жители этой доброй и волшебной страны и непутевый фавн мистер Тумнус.

В ролях 

В английской версии озвучивания принимали участие следующие актёры:

Ссылки 
 

Рисованные мультфильмы США 1979 года
Мультфильмы США в жанре фэнтези
Мультфильмы Великобритании в жанре фэнтези
Экранизации «Хроник Нарнии»
Мультфильмы о львах
Мультфильмы на английском языке
Полнометражные мультфильмы Великобритании
Рисованные мультфильмы Великобритании
Полнометражные мультфильмы США
Фильмы Великобритании 1979 года